Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2011 avgjordes i Crans-Montana i Schweiz under perioden 30 januari-5 februari 2011 och var det 30:e världsmästerskapet för juniorer.

Medaljligan

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM på FIS hemsida
 JVM:s officiella hemsida 

Alpin skidsport i Schweiz
Alpina skidsportsäsongen 2010/2011
Sportevenemang i Schweiz
Alpint
2011 i Schweiz
2011